O 009  é o modelo utilizado da Tyrrell na temporada completa de  e duas provas em  da Fórmula 1. Conduzido por: Didier Pironi, Jean-Pierre Jarier, Geoff Lees e Derek Daly. A base do carro era uma cópia da Lotus 79, criada por Colin Chapman. Além da Tyrrell 009, o Ligier JS11 também era uma cópia do carro da equipe Lotus.

Resultados 
(legenda) 

 Jarier e Daly utilizaram o chassi 010 a partir do GP da África do Sul até o final do campeonato e Thackwell nos GPs: Canadá e Estados Unidos, marcando 9 pontos.

Carros de Fórmula 1 da Tyrrell